Митрович () — сербське прізвище.

Відомі носії 

 Александар Митрович (серб. Aleksandar Mitrović, нар. 16 вересня 1994, Смедереве) — сербський футболіст, нападник клубу «Ньюкасл Юнайтед».
 Неманья Митрович (нар. 15 жовтня 1992, Любляна, Словенія) — словенський футболіст, захисник клубу «Ягеллонія».
 Никола Митрович (серб. Nikola Mitrović / Никола Митровић, нар. 2 січня 1987, Крушевац) — сербський футболіст, півзахисник клубу «Маккабі» (Тель-Авів).
 Милан Митрович (серб. Milan Mitrović, нар. 2 липня 1988, Прокуплє) — сербський футболіст, захисник клубу «Партизан».
 Милорад Митрович (сербохорв. Milorad Mitrović, нар. 12 квітня 1908, Веліко-Градіште — пом. 9 вересня 1993, Спліт) — югославський футболіст.
 Ромео Митрович — боснійський футболіст.

Див. також